Эджвортстаун — железнодорожная станция, открытая 8 ноября 1855 года и обеспечивающая транспортной связью одноимённый посёлок в графстве Лонгфорд, Республика Ирландия. До 1990-х годов называлась Мострим.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Edgeworthstown — галерея фотографий станции на EireTrains

Станции Iarnród Éireann в графстве Лонгфорд
Железнодорожные станции в графстве Лонгфорд
Железнодорожные станции, открытые в 1855 году
Железнодорожные станции, открытые 8 ноября